Nuapada (district), een district in de Indiase staat Odisha
Nuapada (plaats), een plaats in de Indiase staat Odisha